Las Rosas (México) — município de Chiapas
 Las Rosas (Santa Fé) — município da Aregntina

Desambiguações de topônimos